Kracker ist der Familienname folgender Personen:

 Charly Kracker (1905–1944), deutscher Schauspieler
 Johann Lucas Kracker (1717–1779), österreichisch-tschechischer Maler des Barock
 Tobias Kracker (1658–1736), Bildhauer in Wien

Kracker steht für:

 Kracker (Band), US-amerikanische Rockband (1970er Jahre)

Siehe auch:

 Uncle Kracker, Künstlername von Matthew Shafer (* 1974), US-amerikanischer Rockmusiker
 Cracker
 Kräcker